gulden antylski
 kod samochodowy Angoli
 angiogenina
 ANG-3001